En els Jocs Olímpics d'Estiu de 1996 celebrats a la ciutat d'Atlanta (Estats Units d'Amèrica) es disputaren 12 proves de boxa, totes elles en categoria masculina. La competició es dugué a terme a l'Alexander Memorial Coliseum.

En la competició de boxa participaren un total de 355 boxadors de 97 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Boxa 1996 
  Amateur Boxing

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1996
Boxa als Jocs Olímpics